Джеймс Муні — американський антрополог, дослідник культури та звичаїв індіанців Північної Америки;
 Джеймс Муні — американський інженер і керівник компанії General Motors